Остель (, ):
 О́стель — коммуна в германской земле Нижняя Саксония
 Осте́ль — коммуна во французском департаменте Эна